Czarny steht für:

 Zawisza Czarny (Schiff, 1902), polnischer hölzerner Dreimast-Gaffelschoner
 Zawisza Czarny (Schiff, 1952), polnischer Dreimaster

Czarny ist der Familienname folgender Personen:
 Anat Czarny (* 1984), israelische Opernsängerin, Konzertsängerin und Liedsängerin (Mezzosopran)
 Marcin Czarny († 1509), Maler 
 Mikołaj Radziwiłł Czarny (1515–1565), polnischer Staatsmann und Soldat
 Zawisza Czarny (1379–1428), polnischer Ritter